

Mythologie 
 Bure, premier dieu nordique.

Patronyme 

 Idelette de Bure (~1506-1549), femme de Jean Calvin ;
 Basile de Bure (1988-), journaliste français ;
 Gilles de Bure (1940-2013), journaliste français ;
 Pierre Bure - 1807-1882 - Frère de lait de . Trésorier Général de la Couronne.

Toponyme

En France 

 Bure, commune française de la Meuse ;
 Bure, village français de la Moselle ;
 La Bure est une  rivière du sud de la France ;
 Bure-les-Templiers, commune française de la Côte-d'Or ;
 Buré, commune française de l'Orne ;
 Bures, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Bures, commune française de l'Orne ;
 Bures, village français des Yvelines associé à Morainvilliers ;
 Bures-en-Bray, commune française de la Seine-Maritime ;
 Bures-les-Monts, commune française du Calvados ;
 Bures-sur-Dives, commune associée de Troarn dans le Calvados
 Bures-sur-Yvette, commune française de l'Essonne ;
 Camp celtique de la Bure, site monuments historique à Saint-Dié-des-Vosges ;
 Circonscription de Bure Wereda, circonscription législative de l'État fédéré Amhara ;
 Pic de Bure, sommet des Hautes-Alpes dans le massif du Dévoluy.

En Belgique 

 Bure, section de la commune belge de Tellin en Région wallonne ;
 Burenville, quartier de la ville belge de Liège ;

Au Royaume-Uni 

 Prison de Bure, prison située dans la région de l'Angleterre de l'Est portant le nom de la 
 Bures, commune anglaise du Suffolk

Autres pays 
 Bure, village italien de la région de Vénétie ;
 Bure, commune suisse du canton du Jura
 Bure, ville d'Éthiopie, dans la région Amhara.
 Bure, subdivision d'Éthiopie dans la région Oromia.

Autres 
 Un bure est un puits de mine intérieur.
 bure, étoffe rustique entièrement en laine, utilisée en particulier pour les frocs des moines.
 Bures ou Buri, ancienne tribu dace.
 Laboratoire de Bure, laboratoire de recherche sur le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde ;
 Interféromètre du plateau de Bure, réseau de radiotélescopes dans le massif du Dévoluy.

Voir aussi 
, patronyme russe
, toponyme
, page d'homonymie
